Pterodecta är ett släkte av fjärilar. Pterodecta ingår i familjen Callidulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Pterodecta